Boily ist der Familienname folgender Personen:

 David Boily (* 1990), kanadischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Eric Boily (* 1987), kanadischer Straßenradrennfahrer

Siehe auch: Boilly